QC kan syfta på
 Juristtiteln Queen's Counsel
 Den kanadensiska provinsen Québec